Riedeweg ist der Name von

 Detlof Riedeweg (?–um 1686), auch: Detlof Rideweg, Glockengießer in Reval
 Thomas Riedeweg (?–1738), auch: Thomas Rideweg, Kurfürstlich Hannoverscher und Königlich Großbritannischer Stück- und Glockengießer

Siehe auch
 Rideweg